Сеймица — село в Прохоровском районе Белгородской области России, входит в Журавское сельское поселение.

Село находится на высоте 207 м над уровнем моря.

В Сеймице есть отделение почтовой связи «Сеймица» Прохоровского почтамта УФПС Белгородской области — филиала ФГУП «Почта России» (почтовый индекс — 309011)

Население

Примечания 

Населённые пункты Прохоровского района